Benet Mordechai (1753–1829) talmudtudós, Morvaország főrabbija
Benet Mordechai (1772–1850) stomfai rabbi